Георги Давидов може да се отнася до:
 Георги Давидов (1955-1993) – български поет
 Георги Давидов (р. 1985) – български футболен съдия